La expresión Batalla de Lützen refiere dos hechos de armas diferentes:

 la Batalla de Lützen (1632), durante la Guerra de los Treinta Años, en la cual perdió la vida el rey sueco Gustavo II Adolfo;
 la Batalla de Lützen (1813), durante las Guerras Napoleónicas, en la que Napoleón derrotó a las fuerzas combinadas ruso-prusianas.